Cadillac může být:

 Cadillac – americký výrobce luxusních automobilů
 Cadillac (Gironde) – obec ve Francii, v departementu Gironde
 Cadillac (Michigan) – město v USA, ve státě Michigan
 Cadillac-en-Fronsadais – obec ve Francii, v departementu Gironde

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno